

Toponymes 
 Vivy est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire ;
 Vivy est une ancienne commune wallonne de Belgique, actuelle section de la ville de Bouillon.

Autres 
 Vivy -Fluorite Eye's Song- est une série d'animation japonaise diffusée en 2021.